Csókakő är en kulle i Ungern.   Den ligger i provinsen Somogy, i den västra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Budapest. Toppen på Csókakő är  meter över havet.

Terrängen runt Csókakő är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Csókakő. Runt Csókakő är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kaposvár,  km nordost om Csókakő. Trakten runt Csókakő består till största delen av jordbruksmark. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Somogy
Berg i Ungern 200 meter över havet eller högre